Лозовая (), село, 
Богуславский сельский совет,
Боровский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321080503. Население по переписи 2001 г. составляет 131 (59/72 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Лозовая находится у истоков реки Лозовая, которая через 11 км впадает в Оскольское водохранилище (река Оскол).
Село вытянуто вдоль реки на ~4 км.
Ближайшие железнодорожные станции в 12 км — Имени Олега Крючкова и Сеньково.

История 
 1781 - дата первого упоминания о селе.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Боровского района (Харьковская область)